Agrupació Socialista Universitària, moviment polític històric d'Espanya 
 Universitat Estatal d'Arizona (del seu nom en anglès Arizona State University), universitat pública de l'estat d'Arizona (Estats Units)
 Institut Astronòmic de l'Acadèmia Txeca de Ciències (de l'acrònim del seu nom en txec Astronomický Ústav), institut que gestiona l'Observatoř Ondřejov de Praga (República Txeca)
 Authentication Service Unit o WAPI, element central d'autenticació de l'estàndard xinès WAPI